Сан-Фелисес-де-Буэльна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бесайя. Занимает площадь 39,4 км². Население — 2312 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии